Pterycombus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Fries, 1837. Pterycombus ingår i familjen havsbraxenfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsbraxenfiskar
Pterycombus